Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2001—2002 — 101-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вчетверте став Портадаун.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лінфілд взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Північної Ірландії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2001—2002
Північна Ірландія
Північна Ірландія